Benedikt von Neipperg (celým jménem: Maria Benedikt Reinhard Michael Alois Leo; 11. dubna 1980, Heilbronn-Neckargartach) je hrabě z Neippergu a syn Karla Eugena, dědičného hraběte z Neippergu a princezny a arcivévodkyně Andrei Habsbursko-Lotrinské.

Na Katolické univerzitě Eichstätt-Ingolstadt studoval obor podniková ekonomika, kterou ukončil roku 2008. Od listopadu 2009 je asistent manažera ve společnosti Salm-Salm & Partner.

Externí odkazy 
  Geneall
  Rodovid
  Salm-Salm & Partner

Muži
Benedikt
Benedikt
Narození 11. dubna
Narození v roce 1980
Žijící lidé